Friedrich Wundt ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wundt (Baumeister), deutscher Baumeister 
 Friedrich Peter Wundt (um 1742–um 1805), deutscher Theologe, Historiker und Geograf  
 Friedrich Wilhelm Theodor Wundt (1778–1850), deutscher Generalmajor